Luiz Fernando Gomes da Costa mais conhecido como Luiz Fernando (Porto Alegre, 15 de novembro de 1971) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meio-campista.

Luiz Fernando atuou em diversos clubes brasileiros como  e  e pelo  da Espanha. Participou também do Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 1991 pela Seleção Brasileira, que terminou com o vice-campeonato.

Títulos

Clube
Internacional
 Campeonato Gaúcho - 1992

Real Madrid}}
 Copa do Rei da Espanha: 1992/93

Cruzeiro
 Copa do Brasil - 1996
 Campeonato Mineiro: 1996

Seleção Brasileira
 Campeonato Sul-Americano Sub-20 - 1991

Ligações externas
FIFA.com 
Ramalhonautas
Gamão

Futebolistas do Rio Grande do Sul
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do Real Madrid Club de Fútbol
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Santo André
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol